Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Babienko – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Aleksiej Babienko – radziecki lotnik wojskowy
 Dmitrij Babienko – kazachski łyżwiarz szybki, olimpijczyk
 Jurij Babienko – rosyjski hokeista